Barra Velha kan syfta på:

Brasilien 

 Barra Velha (kommun), Santa Catarina, 
 Barra Velha (ort), Santa Catarina,